Rytky est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Sauli Rytky (1918-2006), fondeur finlandais

Toponyme

, village de Kuopio

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois